Alija (ime), muslimansko muško ime. U prenesenom značenju: muslimanski gospodar (u narodnom pjesništvu)
 alija (naglasak álija), zemlja koju su spahije davale u najam
 alija (Izrael), doseljavanje Židova u Izrael i Palestinu od zadnjih desetljeća 19. st. do danas